Lacerta – nome latino della costellazione della Lucertola.
 Lacerta – genere di rettili appartenenti alla famiglia delle Lacertidae.